Ма́рко Ро́сси (; 1 апреля 1978, Серавецца, провинция Лукка) — итальянский футболист, полузащитник.

Карьера 
Марко Росси — воспитанник клуба «Луккезе». С 1995 года он выступал за основной состав команды, игравшей в серии В. В 1998 году Росси перешёл в «Салернитану», в составе которой дебютировал в серии А. В 2000 году Росси стал игроком «Фиорентины», за которую провёл 2 сезона. В январе 2002 года Росси попросил расторгнуть контракт с «Фиорентиной» и перешёл в «Комо», что вызвало гнев тиффози «фиалок».

Летом 2003 года Росси был арендован «Дженоа», проведя 38 матчей и 6 голов за сезон. После этого он вернулся в состав «Комо», но был выкуплен «Дженоа» в октябре того же года. Клуб, с ним в составе, смог выйти в серию А, однако из-за коррупционного скандала был отправлен в серию С1. В 2007 году Росси стал капитаном команды, и с ним в составе «Дженоа» завоевала право играть в серии А. При этом Росси стал игроком, которого использовали на наиболее проблемных участках середины поля, он поиграл на обоих флангах полузащиты, а также опорным хавблеком и даже на позиции «под нападающими».

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 2000
 Обладатель Кубка Италии: 2000/01

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Дженоа»
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи